Изобрази́тельны, Изобрази́тельные, После́дование изобрази́тельных — одна из служб суточного цикла богослужений в православии, которая может как входить в состав литургии, так и совершаться отдельно, например — «обе́дница».

В древности, когда у христиан было принято причащаться каждый день и они брали запасные Святые Дары к себе домой, чтение изобразительных применялось для самопричащения сначала мирян, а потом, когда появилось монашество, и монахов, в особенности отшельников, живших далеко от храма. Литургия в монастырях тогда совершалась раз в неделю — по воскресеньям, а в остальные дни монахи причащались запасными Дарами. Впоследствии, когда появились другие чины самопричащения, изобразительны повлияли на их состав. В настоящее время для этих целей используются Литургия преждеосвященных Даров и особый «Чин причащения больных на дому», изложенный в Требнике. Какое-то время изобразительны читались после литургии для принятия антидора. В житии преподобной Марии Египетской сказано, что старец, причащавший святую Марию, по её требованию перед причащением прочитал Символ веры и молитву Господню, которые являются основой изобразительных.

Изобразительны легли в основу великого повечерия и повлияли почти на все богослужения суточного круга, представленные в Часослове, кроме утрени.

Как и все службы суточного богослужебного круга, изобразительны в храме могут совершаться только один раз в день: либо после Шестого часа (в составе литургии), либо между Девятым часом и вечерней.

Изобразительны и обычное начало 
Результатом крайнего сокращения изобразительных является обычное начало. Первое упоминание применения изобразительных в начале молитв относится к IV веку: авва Силуан советовал иноку перед утренним правилом выйти из кельи и прочитать Символ веры и Отче наш.

Состав 
Заповеди блаженств с припевом «помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем» напоминают ектению с прошениями о живых и усопших, имеющую припев «Господи, помилуй». Далее в изобразительных читается троичное славословие ангелов так же, как поётся на литургии  «Свят, свят, свят...»: таким образом сердца молящихся возводятся от земли к Небесам.  Символ веры изображает евхаристические молитвы. Молитва «Отче наш» связана с причащением из-за присутствующих в ней слов «хлеб наш насущный даждь нам днесь». Кондаки соответствуют молитвам поминовения, причём отдаётся предпочтение кондаку Преображения, так как Преображение Господне символизирует здесь пресуществление Даров. 33-й псалом в конце изобразительных служил благодарственным молитвословием по причащении.

Обедницей называются изобразительны с чтением Апостола и Евангелия для замены литургии, которая должна в этот день совершаться, но по каким-либо причинам не совершается: например, если один священник приходится на несколько храмов.

Чинопоследование 
В современной приходской практике Русской православной церкви имеется несколько вариантов совершения изобразительных. В данной таблице не представлены только пасхальные изобразительны.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чинопоследования